Лілла Бріньоне — італійська акторка
 Федеріка Бріньоне — італійська гірськолижниця